Храм Свято́й Тро́ицы (Тро́ицкая це́рковь) — православный храм в Красном Селе, памятник архитектуры «аннинского барокко». Был главным храмом летней воинской столицы Российской империи. Здесь молились царствовавшие представители Дома Романовых: от императрицы Екатерины I до императора Николая II.

Храм относится к Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви, входит в состав Красносельского благочиния. Настоятель — протоиерей Георгий Петрович Волобуев.

История 
Первым храмом в Красном Селе была деревянная церковь святой великомученицы Екатерины, построенная в годы правления Екатерины I. В 1732 году церковь сгорела; позднее на её месте появился военный госпиталь.

В 1733 году началось строительство нового каменного храма. Среди жертвователей на возведение церкви была императрица Анна Иоанновна. Закладка состоялась . Автором проекта был Иван Бланк.

а протоиереем Иосифом Чедневским был освящён главный престол. Правый придел святой великомученицы Екатерины был освящён в 1737 году; левый придел святителя Николая Чудотворца, пристроенный в 1738 году, — в 1761 году. Придел святых праведных Симеона и Анны был освящён в 1822 году в средней части храма, с правой стороны, протоиереем Стахием Колосовым.

В 1851—1854 годах по повелению императора Николая I и проекту архитектора Александра Резанова, при участии Августина Камуцци, церковь была перестроена и расширена. В 1854 году территория храма была обнесена оградой, в юго-западной части которой по проекту архитектора Александра Резанова была устроена каменная часовня.

До передачи храма в епархиальное ведомство в 1812 году церковь находилась в ведении Павловского городского правления. До 1830-х годов рядом с храмом находилось кладбище.

В январе—феврале 1928 года приход храма поддерживал Иосифлянское движение. В 1937 году весь клир был расстрелян, богослужения прекращены и возобновлены лишь в феврале 1942 года.

Официально храм был закрыт по постановлению Леноблисполкома в 1938 году. Здание было переоборудовано под тюрьму, находившуюся в нём до начала Великой Отечественной войны. Каменная часовня в ограде была снесена.

В феврале 1942 года, вскоре после вступления немецких войск в Красное Село, Троицкая церковь была открыта и богослужения в ней проводились до конца 1943 года. Храм пострадал в начале 1944 года во время контрнаступления советских войск.

В 1960 году здание было приспособлено под Дом культуры: были снесены купол и верхний ярус колокольни.

В декабре 1994 года была образована православная община, которая, по разрешению администрации Дома культуры, стала частично использовать здание. Малое освящение храма состоялось 25 января 1995 года.

Полная передача храма приходу состоялась в 1998 году, после чего начались реставрационные работы: в 1996—1998 годах была полностью восстановлена колокольня, позднее — алтарные апсиды, а в 2002—2003 годах — купол.
 
В 1995 году Троицкая церковь была включена в число объектов исторического и культурного наследия, как памятник архитектуры федерального значения.

В 1994—2014 годах в восстановление храма внес большой вклад настоятель Алексий (Ганьжин), что отмечено митрополитом Варсонофием.

Архитектура, убранство 
Каменный храм построен в стиле «аннинского барокко», имеет колокольню со шпилем высотой около 32 метров. С правой стороны от входа в церковь находилась памятная доска о закладке храма.

Стены и своды храма были украшены расписными орнаментами. В храме находился высокий пятиярусный иконостас белого цвета с золочёными украшениями (уничтожен при закрытии храма в конце 1930-х годов). В настоящее время поэтапно создаётся его копия. Действует только центральный придел.

На колокольне имелось десять колоколов. Большой колокол весил 2,68 тонны и был отлит в 1764 году. Современный большой колокол был отлит в 2002 году.

Среди ранее находившихся святынь почитались:
 Серебряный вызолоченный напрестольный крест с вложенным кипарисовым крестом-мощевиком с 72 частицами святых мощей и святынь. Он был пожертвован в 1853 году красносельской крестьянкой Марией Никитичной Алексеевой.
 Икона Сретения Господня (св. прав. Симеона с Богомладенцем на руках) в киоте, находившаяся в Симеоновском приделе. Она была украшена серебряной ризой с бриллиантами и драгоценными камнями. Образ был обретён а близ дороги из Павловской слободы Красного Села в Санкт-Петербург. В настоящее время икона находится в красносельской Александро-Невской церкви.

Приписные храмы 
К Троицкой церкви были приписаны:
 Церковь святой благоверной княгини Ольги в Дудергофе.
 Церковь преподобного Серафима Саровского в Горелово.
 Часовня в церковной ограде.
 Каменная часовня, построенная в 1865 году на средства почетного гражданина А. Н. Бородулина на месте обретения иконы святого Симеона, рядом с первой деревянной часовней.
 Три деревянные часовни в приходских деревнях.

В настоящее время к храму приписаны:
 Домовый храм Алексия, человека Божия, при Психоневрологическом интернате № 9.
 Часовня преподобного Антония Великого (в аэропорту Пулково).
 Часовня в церковной ограде (восстанавливается).
 Храм святой благоверной царицы Тамары.
 Часовня священномученика Иоанна (Богоявленского) в деревне Телези.

Духовенство

Литература

Примечания

Ссылки 
 Народный каталог православной архитектуры
 История Троицкой церкви

Здания и сооружения Красного Села
Храмы Красносельского благочиния
Красное Село
Красное Село